Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (port. Câmara de Comércio Bilateral Polónia-Portugal) jest inicjatywą prywatną o charakterze bilateralnym, której celem jest promowanie stosunków gospodarczych i przemysłowych między Polską a Portugalią. 

Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom pomoc w nawiązaniu kontaktów komercyjnych, wsparcie prawne, rozpowszechnianie informacji o możliwościach rozwoju firmy, znajdowanie potencjalnych partnerów biznesowych, jak również organizację podróży służbowych, seminariów, konferencji i business mixer's.

Wśród członków znajdują się główne firmy portugalskie działające na rynku polskim, a także przedsiębiorstwa lokalne, które już utrzymują stosunki biznesowe na rynku portugalskim.

Historia 
Funkcjonowała Portugalsko-Polska Izba Handlowa z siedzibą w Poselstwie Portugalii przy ul. Foksal 14 (1930).

Siedziba 
Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza początkowo mieściła się przy ul. Wielickiej 40 (-2008), w al. Niepodległości 69 (2008-2017), ul. Rejtana 17 (2017-2020), ul. Puławskiej 22 (2020-2021), obecnie przy ul. Puławskiej 14 (2021-).

Propolski samorząd gospodarczy w Portugalii 
W 1930 powołano Polską Izbę Handlową w Portugalii (Camara de Comercio Polaca em Portugal), który w 1936 miał siedzibę w Lizbonie przy Piaca de Municipio 19, w 1938 przy rua de Emenda 110.

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Portugalii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Portugalii
Stosunki polsko-portugalskie
Gospodarka Polski